Prasolov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandr Prasolov, usbekischer Handballspieler und -trainer
 Alexey Prasolov (* 1992), usbekischer Handballspieler
 Evgeni Prasolov (* 1987), usbekischer Handballspieler

Siehe auch:
 Wladimir Alexandrowitsch Prassolow (* 1953), russischer Politiker